Camus ist der Familienname folgender Personen:
 Aimée Antoinette Camus (1879–1965), französische Botanikerin (A.Camus)
 Antoine Le Camus (1722–1772), französischer Arzt, Autor und Journalist
 Albert Camus (1913–1960), französischer Schriftsteller und Philosoph
 Armand Gaston Camus (1740–1804), französischer Politiker, Publizist und Archivar
 Carlos Camus (1927–2014), chilenischer Geistlicher, Bischof von Linares
 Charles Étienne Louis Camus (1699–1768), französischer Mathematiker und Physiker
 Edmond Gustave Camus (1852–1915), französischer Pharmazeut und Botaniker (E.G.Camus) 
 Émile Le Camus (1839–1906), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Theologe und Bischof von La Rochelle
 Fernand Camus (1852–1922), französischer Botaniker 
 Giulio Camus (1847–1917), siehe Jules Camus

 Johann Georg von Browne-Camus (1767–1827), russischer Oberst
 Jules Camus (1847–1917), französischer Botaniker 
 Louis Camus (1760–1813), französischer Brigadegeneral
 Marcel Camus (1912–1982), französischer Regisseur
 Mario Camus (1935–2021), spanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Matilde Camus (1919–2012), spanische Dichterin und Schriftstellerin
 Patrick Camus (* 1956), französischer Autorennfahrer
 Philippe Camus (* 1948), französischer Geschäftsmann

 Raoul F. Camus (* 1930), US-amerikanischer Musikwissenschaftler, Musikdirektor und Professor
 Renaud Camus (* 1946), französischer Schriftsteller und Philosoph
 Sébastien Le Camus (um 1610–1677), französischer Komponist, Lautenist und Gambist
 Yves Camus (* 1930), französischer Sprinter

Camus steht für:
 Camus (Cognac), Cognac-Produzent
 Camus (Galway), Dorf im County Galway, Irland 
 Camus, Volk in Kenia, siehe Chamus (Volk)
 Camus nan Geall, Bucht in Schottland
 Camus Cross, Kreuz in Schottland